Seznam držav po proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov

Največjih 10 proizvajalk obnovljive električne energije
V teravatnih urah na leto (TW·h/leto). Ena teravatna ura je enaka milijardi kilovatnih ur.

Vse države
Slovenija je leta 2012 prizvedla 4283 GWh električne energije iz obnovljivih virov, od tega 3853 GWh v hidroelektrarnah, 267 GWh z biomaso in 163 GWh sončne električne energije - kar pomeni 28,92% vse proizvedene el. energije.

Vir: EIA - International Energy Statistics,

Glej tudi
Seznam držav po porabi in proizvodnji električne energije
Električna energija
Svetovna poraba energije

Sklici

Energetika
Električna energija
Obnovljiva energija